Mit FT4 kann gemeint sein:

 eine im Amateurfunk benutzte digitale Betriebsart, siehe FT8#FT4
 ein Hormon, das in der Schilddrüse von Säugetieren gebildet wird, siehe Thyroxin